Евге́ния Петро́ва:
 Петрова, Евгения Алексеевна (1903—1989) — украинская советская актриса, народная артистка Украинской ССР.
 Петрова, Евгения Николаевна (род. 1946) — советский и российский музейный работник, искусствовед.
 Петрова, Евгения Николаевна (архитектор-реставратор) (1908—1992) — автор книг о монументальной и декоративной скульптуре Ленинграда.